Ре́слер (, ) — німецьке й англійське прізвище. Етимологічно походить від німецького слова «Rößler» (той, що має справу з кіньми: доглядач, торговець, власник, їздовий) і від англійського слова «Wrestler» (борець).

Персоналії 
 Карло Реслер (;  1989) — хорватський правник, політик.
 Колін Реслер (,  2000) — норвезький футболіст, центральний захисник.
 Уве Реслер (,  1968) — німецький футболіст і тренер.
 Філіпп Реслер (;  1973) — німецький політик в'єтнамського походження.

Кіно 
 «Реслер» () — американо-французький фільм режисера Даррена Аронофскі.

Спорт 
 армреслер — синонім слова «рукоборець».
 реслер — представник реслінгу — виду спорту, що поєднує елементи боротьби, атлетизму, бойових мистецтв і театрального видовища.

Німецькі прізвища
Англійські прізвища